Процесс Гаусса — Маркова (назван в честь Карла Фридриха Гаусса и Андрея Андреевича Маркова) — это случайный процесс, который удовлетворяет требованиям как для гауссовского процесса, так и для марковского. Стационарный процесс Гаусса-Маркова также известен как процесс Орнштейна–Уленбека.

Основные свойства 
Каждый процесс Гаусса-Маркова  обладает тремя следующими свойствами:

 Если  ненулевая скалярная функция от , то  также является процессом Гаусса-Маркова.
 Если  неубывающая скалярная функция от , то  также является процессом Гаусса-Маркова.
 Если процесс невырожденный и непрерывный в среднеквадратическом, то существуют ненулевая скалярная функция  и строго возрастающая скалярная функция  такие, что , где  — стандартный винеровский процесс .

Свойство (3) означает, что любой невырожденный непрерывный в среднеквадратическом процесс Гаусса-Маркова может быть синтезирован из стандартного винеровского процесса.

Прочие свойства 
Стационарный процесс Гаусса-Маркова с дисперсией  и постоянной времени  обладает следующими свойствами.

 Экспоненциальная автокорреляция :

 

 Функция спектральной плотности мощности, имеет ту же форму, что и распределение Коши:

 
 (Обратите внимание, что распределение Коши и этот спектр различаются масштабными коэффициентами.)

 Вышеупомянутое дает следующую спектральную факторизацию:

 
 что важно в винеровском оценивании и других областях.

Примечания 

Марковские процессы